Теляк () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Чугуд.
 Теляк () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Будуряса.
 Теляк () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Фелічень.
 Теляк () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Горнешть.